Az 1958-as férfi vízilabda-Európa-bajnokságot Budapesten, Magyarországon rendezték 1958. augusztus 31. és szeptember 6. között, az úszó-Európa-bajnoksággal együtt. Az Eb-n 14 válogatott vett részt. A tornát a címvédő és házigazda Magyarország nyerte, ez volt a hetedik Eb-címük.

Résztvevők 

A csoport
 
 
 
 

B csoport
 
 
 
 

C csoport
 
 
 

D csoport

Selejtező csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Második csoportkör

E csoport

F csoport

Helyosztók

Selejtező a 9–11. helyezésért

A 12–14. helyezésért

A 9–11. helyezésért

Az 5–8. helyezésért

Az 1–4. helyezésért

Végeredmény

Források 
 
 

F1958
Vizilabda